Ибиза се може односити на:

 Ибиза, острво у Балеарском архипелагу у Шпанији;
 Ибиза (град), главни град острва Ибиза;
 Ибиза (аутомобил), модел аутомобила шпанског произвођача „СЕАТ“;